USK Anif steht für folgende Fußballvereine in Anif, Salzburg:

 USK Anif, bis 2012 Name des FC Liefering
 USK Anif (2012)